Rezultati Nacionalnega prvenstva ZDA 1966 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Fred Stolle je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Manuel Santana (polfinale)
  Roy Emerson (polfinale)
  Dennis Ralston (četrti krog)
  Tony Roche (tretji krog)
  Arthur Ashe (tretji krog)
  Cliff Drysdale (tretji krog)
  Clark Graebner (četrtfinale)
  Cliff Richey (drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
1966